Podskarbi nadworny koronny
 Podskarbi nadworny litewski